50 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Po raz trzeci z rzędu mistrzynią świata została Szwedka Sarah Sjöström, uzyskawszy czas 25,02. Srebrny medal zdobyła Holenderka Ranomi Kromowidjojo (25,35), a brązowy Egipcjanka Farida Osman (25,47).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 11:11 czasu lokalnego.

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) rozpoczęła się 26 lipca o 12:02 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 21:09 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 27 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

K